Tibiomus är ett släkte av mångfotingar. Tibiomus ingår i familjen Odontopygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Tibiomus